Osoby o tym nazwisku:
 Germano Boettcher Sobrinho – brazylijski piłkarz
 José Cardoso Sobrinho – rzymskokatolicki duchowny
 Luís Sobrinho – portugalski piłkarz